Blasco ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Blasco (* 1971), französischer Triathlet
 Fernando Ortuño Blasco (1945–2015), spanischer Fußballspieler
 Gregorio Blasco (1909–1983; Goyo), spanischer Fußballspieler
 Joe Blasco (* 1947), US-amerikanischer Maskenbildner
 Maite Blasco (* 1938), spanische Schauspielerin
 Manuel Blasco de Nebra (1750–1784), spanischer Komponist und Organist
 Maria Blasco (* 1965), spanische Molekularbiologin
 Michele Blasco (1628–1685), italienischer Maler und Architekt
 Míriam Blasco (* 1963), spanische Judoka
 Ricardo Blasco (1921–1994), spanischer Filmregisseur
 Vicente Blasco Ibáñez (1867–1928), spanischer Schriftsteller und Politiker

Vorname:
 Blasco de Garay (1500–1552), Kapitän der spanischen Marine und Erfinder eines frühen Dampfantriebs
 Blasco Giurato (1941–2022), italienischer Kameramann
 Blasco Núñez de Vela (1490–1546), erster Vizekönig des Vizekönigreichs Peru